Murgab bezeichnet folgende Flüsse: 
 Murgab (Bartang), Quellfluss des Bartang in Afghanistan und Tadschikistan
 Murgab (Karakum), Fluss in Afghanistan und Turkmenistan in der Karakum-Wüste

Murgab ist eine aus dem Russischen () abgeleitete Bezeichnung folgender Orte:
 Murghob, Dorf am Murgab (Bartang) in Tadschikistan
 Murgap, Siedlung am Unterlauf des Murgab (Karakum) in Turkmenistan

Siehe auch:
 Bala Murgab, Stadt am Mittellauf des Murgab (Bartang) in Afghanistan